Су́ккур (, Сакхар) — город в провинции Синд, Пакистан, центр одноимённого округа. Расположен на западном берегу реки Инд

Экономика 
В городе развито производство хлопка, цемента, табака, лекарственных средств и сахара. Также широко развито сельское хозяйство и животноводство.

Образование 
В Суккуре есть несколько высших учебных заведений.

Демография

Примечания

Ссылки 
 
 Карта Суккура 
 Туристический сайт

Города Пакистана
Города Синда